Тодор Попантов Попангелов () с псевдоним Любен е български революционер и просветен деец, член на Централния комитет на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Тодор Попантов е роден в семейството на ваташкия свещеник Андон Попкамчев на 28 февруари 1876 година. Брат е на Христо и Йованче Попантов. Завършва основно училище в родното си село. В 1895 година завършва с десетия випуск Солунската българска мъжка гимназия. Като ученик в гимназията, през 1894 година Попантов става член на БМОРК.

През 1895 година Попантов е назначен за учител в българското трикласно училище в Прилеп, където по-късно е избран за член и касиер на Околийския и Градския комитет на ТМОРО. В Прилеп той издава на циклостил революционния вестник „Борец“, разпространяван нелегално из Македония. През 1899 година по настояване на ЦК на ТМОРО Попантов е назначен за главен учител в Крива паланка, където затяга засегната от Винишката афера организационната мрежа и нелегалния канал през българо-турската граница. През 1900 – 1903 година Попантов е главен учител в Пехчево, където ръководи борбата против върховистките чети. Определението на Гоце Делчев за Попантов е:

През ноември-декември 1902 година е арестуван и затворен в скопския затвор Куршумли хан, а през февруари 1903 година е изгонен от Пехчево. През 1904 – 1906 година Попантов е главен учител в Мелник, където открива пансион за българските ученици от околните села. Избран е за член на околийското ръководство на ВМОРО.

Като делегат на Серския революционен окръжен комитет Тодор Попантов взима участие в Рилския конгрес на ВМОРО през 1905 година и в условията на вътрешни борби във ВМОРО е избран за член на Централния комитет на организацията заедно с Дамян Груев и Пере Тошев. Христо Силянов описва Тодор Попантов по следния начин:

През юли-декември 1906 година Попантов е арестуван и обвинен в участие в революционна дейност, но на съдебния процес, на който един от защитниците му е Христо Далчев, е оправдан. От началото на 1907 година Попантов е учител в Скопското петкласно девическо училище и член на Окръжния революционен комитет в Скопие. След края на учебната 1906 – 1907 година поради подозренията на властта за участието му в революцинното движение е уволнен от страна на Екзархията като учител в Скопското девическо училище. През лятото на 1907 година Попантов нелегално пристига в България, където учителства.

След Хуриета се завръща в Македония. През 1908 – 1909 година отново е учител в Мелник, а през 1909 – 1910 година – в Мустафапаша. През 1910 година заедно със съпругата си Поликсена Мосинова от Охрид заминава за Женева, където следва химия.

При избухването на Балканската война в 1912 година се завръща в България и заедно със съпругата си постъпват като доброволци в санитарните части на Македоно-одринското опълчение.

През 1913 – 1915 година Тодор Попантов е учител в Ксанти. По време на Първата световна война е български окръжен управител в Кавадарци.

През 1919 година се заселва в Пловдив, където е сред основателите и дългогодишен председател на културно-просветно дружество „Гоце Делчев“. Умира през 1954 година.

Родословие

Външни препратки 
 „Спомени“, Скопие, 2002 година

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Хора от община Кавадарци
Македоно-одрински опълченци
Починали в Пловдив
Десети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Български учители
Областни управители в България
Български имигранти от Македония в Пловдив
Дейци на Македонските братства